Giuseppe Gherardeschi – organista e compositore italiano, nipote di Filippo Maria
 Filippo Maria Gherardeschi – compositore italiano, zio di Giuseppe
 Luigi Gherardeschi – organista e compositore italiano, figlio di Giuseppe